Łazek – szczyt (557 m n.p.m.) w Sudetach Środkowych
 Łazek – szczyt (713 m n.p.m.) w Beskidzie Śląskim
 Łazek – potok, lewy dopływ rzeki Kwisa

Integralne części miejscowości  w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6
 Łazek – część miasta Ostrołęka
 Łazek – przysiółek wsi Niemstów  w woj. dolnośląskim, w pow. lubińskim, w gminie Lubin
 Łazek – część wsi Bratucice w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gmina Rzezawa
 Łazek – część wsi Kwaczała w woj. małopolskim, w pow. chrzanowskim, w gmina Alwernia
 Łazek – część wsi Łubno w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gmina Dynów
 Łazek – część wsi Mokrsko Dolne w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gmina Sobków

Zobacz też 
 Łążek